Patia o Patía puede referirse a:
 Patía, municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca,
 río Patía, río en el suroccidente de Colombia,
 Patia (insecta), género de mariposas de la familia Pieridae.